Partidul Liberal-Democrat a fost un partid politic condus de omul politic liberal Dumitru Brătianu, frate al lui Ion C. Brătianu, care a existat în perioada 8 noiembrie 1885 - 24 martie 1890, când s-a unit cu Partidul Național Liberal.

Partide istorice din România
Partide politice desființate din România